Crump ist der Name mehrerer

Personen:
 Barry Crump (1935–1996), neuseeländischer Schriftsteller
 Benjamin Crump (* 1969), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Bürgerrechtler
 Bill Crump (1907–1979), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist und Flötist
 Bruce Crump (1957–2015), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Edward Crump (1874–1954), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 George William Crump (1786–1848), US-amerikanischer Politiker
 Jason Crump (* 1975), australischer Speedway-Fahrer
 Marrese Crump (* 1982), US-amerikanischer Kampfsportler und Schauspieler
 Owen Crump (1903–1998), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent
 Pleasant Crump (1847–1951), letzter konföderierter Soldat
 Rousseau Owen Crump (1843–1901), US-amerikanischer Politiker
 Stephan Crump (* 1972), US-amerikanischer Jazzmusiker
 William Crump, eigentlicher Name des englischen Musikers Harry Champion (1866–1942)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crump (Michigan)
 Crump (Missouri)
 Crump (Tennessee)
 Crump Town (North Carolina)

Siehe auch:
 Crumb
 Krumping (Crumping)
 Kramp